Dukagjin steht für:

 Dukagjin, zu den Albanischen Alpen gehöriges Bergland in Nordalbanien, siehe Prokletije #Dukagjin
 Rrafsh i Dukagjinit oder kurz Dukagjin, albanische Bezeichnung für die westliche Region des Kosovo, siehe Metochien

Siehe auch:
 Dukagjini